Ганнибал — имя финикийского происхождения, означающее в переводе «дар Баала».

Исторические личности 
 Ганнибал Магон (ум. 406 до н. э.) — карфагенский политический деятель.
 Ганнибал (военачальник Ливийской войны) (III век до н. э.) — карфагенский военачальник, казнённый восставшими во время Ливийской войны. 
 Ганнибал Родосец (III век до н. э.) — знатный карфагенянин времён Первой Пунической войны.
 Ганнибал Мономах (III век до н. э.) — карфагенский военачальник времён Второй Пунической войны.
 Ганнибал Барка (247 до н. э. — 183 до н. э.) — карфагенский полководец.
 Ганнибалы — российский дворянский род:
 Ганнибал, Абрам Петрович (ок. 1697—1781) — прадед А. С. Пушкина.
 Ганнибал, Иван Абрамович (1735—1801) — его сын, основатель Херсона.
 Ганнибал, Пётр Абрамович (1742—1826) — генерал-аншеф.
 Ганнибал, Осип Абрамович (1744—1806)
 Ганнибал, Надежда Осиповна (в зам. Пушкина; 1775—1836) — мать А. С. Пушкина.
 Ганнибал, Исаак Абрамович (1747—1808)
 Ганнибал, Павел Исаакович (1776—1841) — подполковник Изюмского гусарского полка.
 Ганнибал, Яков Исаакович (1777—1840-е) — лейтенант флота.
 Ганнибал, Семён Исаакович (1791—1853)
 Ганнибал, Анна Семёновна (Пушкина-Ганнибал) (1849—1925) — троюродная сестра А. С. Пушкина, педагог, историк и литератор.
 Ганнибал, Генрих (1889—1971) — бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Третьего Рейха.
 Ганнибал, Тайрон Лэнхэм (1978) — турникмен, фитнес-тренер, видеоблогер. 
 Ганнибал, Яков Георгиевич (1880—1938) — полковник 39-го Сибирского стрелкового полка, герой Первой мировой войны.

Книги 
 «Ганнибал» — роман Томаса Харриса, опубликованный в 1999 году.
 «Ганнибал: Восхождение» — роман Томаса Харриса, опубликованный в 2006 году.



Персонажи 
 Ганнибал Лектер — персонаж книг Томаса Харриса.
 Ганнибал Смит — вымышленный военный из комедийного телесериала Команда-А.
 Ганнибал — механический мул из сказок А. М. Волкова о Волшебной стране.

См. также 
 Ханнибал — город в Миссури, США.

Примечания